Die Abkürzung DPSK steht für:

 Deutsches Polizeisportkuratorium
 Differential Phase Shift Keying, siehe Phasenumtastung

DPSK